Бен-Хаим, Таль (род. 1982) — израильский футболист, защитник льежского клуба «Стандард» и сборной Израиля. 
 Бен-Хаим, Таль (род. 1989) — израильский футболист, выступает за клуб «Маккаби» Тель-Авив.